А́рагорн — один из главных персонажей романа «Властелин колец» Дж. Р. Р. Толкина, последний вождь следопытов и первый король Воссоединённого Королевства, прямой потомок северной ветви королевского рода Элендила (по линии Исилдура, её старшей ветви — династии Амлайта Артэдайнского). Один из последних представителей нуменорцев.

Имена и прозвища 
 Арагорн на синдарине означает «почитаемый король» (revered king).
 Странник/Скороход/Колоброд/Бродяжник/Шатун () — прозвище, данное Арагорну жителями Севера Средиземья (например, в Пригорье), когда он был вождём следопытов.
 Дунадан (Dúnadan) — прозвище Арагорна. Так его называли в Ривенделле. Дунэдайн (синд. dúnedain, в переводе с эльфийского — «люди с запада») — потомки нуменорцев (Верных).
 Тельконтар (Telcontar) — имя, которое Арагорн (Элессар) дал своему правящему дому после воссоединения королевств Арнора и Гондора. Это имя — аналог прозвища «Strider», на квенья означает «ходящий пешком».
 Торонгил (Thorongil) — имя, используемое Арагорном с 2957 по 2980 гг. Т. Э., когда он инкогнито сражался в войсках Рохана и Гондора. Имя означает Звёздный Орёл. В Гондоре был близким другом наместника Эктелиона, под предводительством Арагорна войска Гондора совершили стремительный поход на пиратов Умбара. Однако после победы Арагорн не вернулся в Гондор.
 Элессар — второе имя, с квенья переводится как «Эльфийский (драгоценный) камень». Это имя было дано ему в Лориэне владычицей Галадриэль; она же подарила ему магический камень с одноимённым названием. Позже гондорцы, не знавшие имени Арагорна, прозвали его точно так же, — Элессар или Эдельхарн (синд.).
 Энвиньятар — прозвище, принятое Арагорном после коронации, в переводе с квенья означает «Обновитель».
 Эстель — имя, данное Элрондом в детстве. Так Арагорна звали до двадцати лет, когда он узнал своё настоящее имя. Переводится с эльфийского как «надежда». Имя указывает на роль Арагорна в судьбе Средиземья.

Биография

Рождение и юность 
Арагорн II (названный в честь своего предка Арагорна I) — сын Араторна II и Гилраэнь, родился 1 марта 2931 Т. Э.. С 2951 г. Т. Э. — 16-й (и последний) предводитель дунэдайн. Арагорн II, 39-й потомок Исилдура по прямой линии (а также Анариона, так как последний правящий северный король Арведуи был женат на дочери гондорского короля Ондогера), вождь дунэдайн Севера, после Войны Кольца — король Воссоединённого королевства Гондора и Арнора. Супруг Арвен, дочери Элронда, отец Эльдариона и нескольких дочерей.

Когда Арагорну исполнилось два года, его отец был убит в бою с орками. Арагорн воспитывался в Ривенделле у Элронда. По просьбе его матери его происхождение держалось в секрете, поскольку она боялась, что он будет убит, как его отец и дед, если его истинное происхождение как потомка Элендила и наследника Исилдура станет известным. Таким образом, Арагорн скрывался под именем Эстель (надежда, в синдарине) и ничего не знал о своём происхождении, пока не достиг совершеннолетия в 2951 году Т. Э..

Странствия Арагорна до Войны Кольца 
В 20-летнем возрасте Арагорн узнал своё настоящее имя и родословную от своего родственника и воспитателя Элронда, который вручил Арагорну Кольцо Барахира и обломки Нарсила. От Скипетра Аннуминаса Арагорн отказался, мотивируя тем, что «не пришло время». В тот же год Арагорн повстречал и полюбил Арвен, 2700-летнюю дочь Элронда, вернувшуюся из Лориэна, родины своей матери. После разговора с ней Арагорн на тридцать лет покинул Ривенделл и стал 16-м предводителем дунэдайн (остатков своего народа, рассеянного в ходе гражданских и региональных войн столетиями ранее), сражаясь со слугами Саурона.

В 2956 году Т. Э. он повстречался с Гэндальфом и стал его другом.

В 2957—2980 гг. Т. Э. Арагорн инкогнито проходил службу под именем Торонгила в армии короля Рохана Тенгеля (отца короля Теодена) и Наместника Гондора Эктелиона II (отца Дэнетора). Он стремился противодействовать растущей угрозе со стороны Саурона и его союзников, что способствовало росту морального духа у защитников Запада. В битвах он приобрел бесценный опыт, который впоследствии применил в Войне Кольца. В 2980 году с небольшой эскадрой гондорских кораблей он выступил в поход на захваченный пиратами Умбар, потопил многие их корабли и захватил в плен их командиров. Однако после победы в Умбаре Торонгил, к огорчению своих людей и наместника Эктелиона II, покинул войско и в одиночку ушёл на Восток в сторону Мордора.

В том же 2980 году он посетил Лориэн и там снова встретился с Арвен. C благословения Галадриэль на холме Керин Амрот Арагорн обручился с Арвен, дав ей реликвию его дома — кольцо Барахира. Арвен отвечала ему согласием, отказавшись от своего эльфийского происхождения и приняв Дар Смерти. Там же во время пребывания Братства Кольца в гостях у эльфов Арагорн получил новое имя — Элессар. Элронд, беспокоясь о том, что после замужества своей дочери он больше её никогда не увидит, поставил Арагорну условие: брак возможен только в случае, если Арагорн станет королём Арнора и Гондора.

После 3000 г. Т. Э. по просьбе Гэндальфа вместе со следопытами охраняет Шир — мирную страну хоббитов. Возле её границ Арагорн становится известен окрестным жителям под прозвищем Странник. Начиная с 3001 года он помогал Гэндальфу в его неудачной попытке найти Голлума. Наконец, в 3017 г., обшарив весь Рованион, ему удалось поймать Голлума в Мертвых Болотах к северу от Мордора, что помогло выяснить историю Кольца. Наведываясь в Ривенделл после многочисленных отлучек, однажды он познакомился с Бильбо Бэггинсом, которого привлекла в нём способность к стихосложению. Впоследствии, узнав историю Арагорна, Бильбо посвятил ему свои стихи:
В истинном золоте блеска нет; 
Не каждый странник забыт; 
Не каждый слабеет под гнётом лет — 
Корни земля хранит. 
Зола обратится огнём опять, 
В сумраке луч сверкнёт, 
Клинок вернётся на рукоять, 
Корону король обретёт.

До событий, описываемых в романе «Властелин колец», Арагорн также посещал подземное царство гномов — Морию, и был в Хараде (где, по его собственным словам, «звёзды другие»). Толкин не уточняет, когда эти путешествия происходили.

Участие в Войне Кольца и восшествие на престол 
В 3018-3019 гг. Т. Э. Арагорн участвовал в Войне Кольца. В 3018 г. он стал членом Братства Кольца, а после падения Гэндальфа в пропасть под мостом Казад-Дума возглавил отряд. Довёл отряд до Водопадов Рэроса, где допустил непростительную ошибку — позволил Боромиру остаться наедине с Фродо. Когда Боромир стал требовать от Фродо либо отдать кольцо ему, либо нести его в Минас Тирит, Фродо, надев Кольцо, бежал. Братство Кольца распалось. Разыскивая Фродо, Арагорн пропустил момент нападения орков, последний бой Боромира и пленение хоббитов Перегрина и Мериадока. Похоронив Боромира, Арагорн вместе с Гимли и Леголасом отправились выручать пленных хоббитов. Преследуя орков, они повстречали Гэндальфа, возродившегося после битвы с Балрогом.

Арагорн участвовал в битве за Хельмову Падь в Рохане и освобождении южных земель Гондора от пиратов. Получив от Гэндальфа палантир Изенгарда, он первым из смертных за долгие века смотрел в него и, устояв перед колдовским могуществом Саурона, получил контроль над палантиром. Провёл войско Стезёй Мертвецов на юг, очистив его от умбарского флота, собрал армию южных провинций и внезапной атакой решил исход битвы с армией Саурона на Пеленнорских полях. Затем возглавил поход на Мордор, привёл войска к Чёрным Вратам и руководил войсками в неравном бою на Кормалленском поле.

С 1 мая 3019 г. Т. Э. — король Воссоединённого королевства Арнора и Гондора Арагорн II Элессар. Тогда же заключил брак с Арвен и прожил с ней 120 лет.

Умер в 120 г. Ч. Э., его тело покоится в Минас Анор (бывшем Минас Тирите). После его смерти трон Воссоединённого королевства принял его сын Эльдарион.

Описание 
Толкин даёт краткое, но точное описание Арагорна в «Братстве кольца»: худощавый, высокий, с тёмными волосами с проседью, серые глаза на строгом бледном лице. В «Повести о Арагорне и Арвен» в Приложениях к «Властелину Колец» он указал о его характере, зачастую мрачном и печальном, но с неожиданными моментами веселья. Через некоторое время после выхода в свет книги Толкин писал, что рост Арагорна составляет по крайней мере 6 футов 6 дюймов (198 см). Интересной особенностью описания персонажа являются штаны Арагорна — словосочетание, используемое в качестве доказательства факта, что Толкин физически не мог описать весь придуманный им мир. Дело в том, что в тексте «Властелина Колец» ни разу не упоминается факт ношения Арагорном штанов.

Генеалогическое древо 

Благодаря своему воспитанию в Ривенделле под надзором Элронда Арагорн научился эльфийской мудрости в придачу к своей унаследованной проницательности дунэдайн. Помимо этого, был потомком майа Мелиан. Он был искусным целителем, например, знал о применении ацеласа (также известного как «королевский лист»). Он также был могучим воином и непревзойдённым командиром; после битвы при Пеленнорских Полях Эомер и Имрахиль отзывались о нём, что вместе с ним можно остаться невредимым, даже находясь в самой гуще сражения. Как наследник Исилдура Арагорн обладал большой силой духа и cмог вырвать палантир Ортханка из-под контроля Саурона. Но, как и самые простые люди, Арагорн не был защищён от своих собственных страхов и сомнений.

Образ Арагорна в адаптациях 

 В кинотрилогии Питера Джексона роль Арагорна исполнил Вигго Мортенсен. В целом образ, воплощённый Мортенсеном, совпадает с описываемым в книге, однако наблюдаются некоторые различия в деталях: так, в книге Толкин указывал, что единственным оружием Арагорна был меч Андурил, в то же время в фильме он, наряду с клинком, активно пользуется луком со стрелами и кинжалом (для метания и в рукопашной схватке). Также, если в книге говорится об очень высоком росте Арагорна, то в фильме он лишь немного выше среднего роста. На роль претендовали: Рассел Кроу, Дэниел Дэй-Льюис, Стюарт Таунсенд.
 В фанатском фильме «Рождение надежды» его роль исполнил Люк Джонстон.
 В фильме «Охота на Голлума» роль Элессара исполнил Эдриан Вебстер. 
 В последнем фильме новой трилогии Питера Джексона «Хоббит: Битва пяти воинств», когда Леголас Зелёный Лист собирается покинуть своего отца, Трандуил советует сыну найти Арагорна, который на пустошах известен как Странник.

Отзывы 
 Сайт  включил Арагорна в список лучших вымышленных героев всех времён.
 Журнал Empire поставил персонажа на 15 строчку в списке «Сто лучших киногероев всех времён».

Примечания

Литература 
 

Вымышленные короли
Вымышленные персонажи с замедленным старением
Вымышленные долгожители
Персонажи романа «Властелин колец»
Короли Средиземья
Вымышленные фехтовальщики
Вымышленные ветераны войн
Вымышленные дворяне